

Cinema 
 Shanghaied – cortometraggio del 1909 diretto da Gilbert M. Anderson
 Shanghaied – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
 Shanghaied – cortometraggio muto del 1913
 Charlot marinaio (Shanghaied) – film del 1915 diretto da Charlie Chaplin
 Shanghaied – film del 1927 diretto da Ralph Ince
 Topolino e i pirati (Shanghaied) – film di animazione del 1934 diretto da Burt Gillett

Musica 
 Shanghaied! – album dei Mi-Sex del 1981